La fontaine Saint-Colomban peut faire référence à plusieurs fontaines, généralement dédiées à Colomban de Luxeuil (°540 - †615) :
 Fontaine Saint-Colomban à Brélidy, dans les Côtes-d'Armor
 Fontaine Saint-Colomban à Carnac, dans le Morbihan
 Fontaine Saint-Colomban à Locminé, dans le Morbihan
 Fontaine Saint-Colomban à Plougoulm, dans le Finistère
 Fontaine Saint-Colomban à Pluvigner, dans le Morbihan

Liens internes 
 Saint-Colomban (page d'homonymie)
 Colomban (page d'homonymie)